Првенство Београдске зоне у фудбалу 2003/04. бројала је 18 клубова. Виши степен такмичења је Српска лига Београд, а нижа Прва Београдска лига.
 
За сезону 2003/04.
Колубара, Лазаревац је првак Београдске зоне дао је 73, а примио 27 гола. Гол разлика 46 гола и освојио 76 бода.

Минули шампионат по процени „Спортових” извештача пратило је 55.350 посетилаца, што чини просек од 189 гледалаца по утакмици, 1.628 по колу, односно 3.075 по клубу.
Највише гледалаца имао је клуб Колубара из Лазаревца 5.550, а најмање имао је клуб Палилулац из Крњаче 1.430 гледалаца.

Грубу игру и неспортско понашање, арбитри су казнили са 1.110 жута и 93 црвена картона, или просечно 35,38 картона по колу, 66,83 картона по клубу и по утакмици 3,93 картона. 

За сезону 2004/05.

Клубови 

{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width: 100.5%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|
|  style="background:#fff; text-align:center;"|1. Винча

Винча

	

|  style="background:#fff; text-align:center;"|2. БПИ Пекар

Београд

: „21 Маја”

|  style="background:#fff; text-align:center;"|3. Турбина

Вреоци

 
|  style="background:#fff; text-align:center;"|4. Змај

Земун

|  style="background:#fff; text-align:center;"|5. КолубараЛазаревац

	

| style="background:#fff; text-align:center;"|6. ПоштарБеоград

: Ковилово

	
|-
|  style="background:#fff; text-align:center;"|7. ПосавацБољевци

|  style="background:#fff; text-align:center;"|8. ГСП ПолетБеоград
 

|  style="background:#fff; text-align:center;"|9. ПолицајацМакиш

Београд

	

|  style="background:#fff; text-align:center;"|10. ЛокомотиваЖелезник

|  style="background:#fff; text-align:center;"|11. ТрудбеникБеоград

|  style="background:#fff; text-align:center;"|12. СинђелићБеоград

|- 
| style="background:#fff; text-align:center;"|13. Сремчица СП Ласта

Сремчица

 
|  style="background:#fff; text-align:center;"|14. ОФК УровциУровци

|  style="background:#fff; text-align:center;"|15. БратствоКрњача

|  style="background:#fff; text-align:center;"|16. БСКБатајница

|  style="background:#fff; text-align:center;"|17. ПалилулацКрњача

|  style="background:#fff; text-align:center;"|18. ОФК ЖарковоЖарково, Београд

|}

Резултати по колима (број гледалаца)
<div style="width:1300px; height:469px; overflow-y:auto; margin:0 left; border:0 solid #bbb;">

{| style="width:100%;"
|-
| style="width:20%; vertical-align:top;"|

| style="width:20%; vertical-align:top;"|

| style="width:20%; vertical-align:top;"|
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="1em"  style="font-size:85%; border-collapse:collapse; width:100%;"
|-
| colspan="5"  style="background:#dcdbd6; border:1px solid #7a8392; text-align:center;"|29. коло, 9. маја 2004.
|- align=right
|align=left| Полицајац (Макиш) — Турбина (Вреоци)||3:0''||(?)
|-  style="background:#c0ffc0; text-align:right;"
|align=left| Братство (Крњача) — Винча (8. маја)||2:0||(100) 
|- align=right 
|align=left| Сремчица СП Ласта — ГСП Полет (Београд)||1:2||(300) 
|-  style="background:#c0ffc0; text-align:right;"
|align=left| Поштар (Београд) — ОФК Жарково (8. маја)||1:2||(100)
|- align=right 
|align=left| Трудбеник (Београд) — Синђелић (Београд) (8. маја)||1:1||(250)
|-  style="background:#c0ffc0; text-align:right;"
|align=left| Посавац (Бољевци) — ОФК Уровци||6:0||(400) 
|- align=right
|align=left| БПИ Пекар (Београд) — Палилулац (Крњача) (8. маја)||4:1||(200)
|-  style="background:#c0ffc0; text-align:right;"
|align=left| БСК (Батајница) — Колубара (Лазаревац)||0:2||(400)
|- align=right
|align=left| Локомотива (Железник) — Змај (Земун) (8. маја)||1:0||(100)
|-  style="background:#c0ffc0; text-align:right;"
|| || ||
|}
|}

</div>

Посећеност утакмица
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема података о броју гледалаца.

</div>

Резултати
{| style="font-size:90%; text-align:center;" class="wikitable"
!style="text-align: right"|#!! style="text-align: left" colspan="2"|Екипа домаћина!! style="text-align:right;"| !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  !!!!!! !!!!

|-	
!style="text-align: right" |1|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left"| Винча, Винча 	
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2
|style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0
  	
|- !  style="background:#F0F0F0;"	
!style="text-align: right" |2|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | БПИ Пекар, Београд	
|style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |5:1
|style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |5:3||style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0
|style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #C0FFC0;" |4:1
|style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1 	

|-	
!style="text-align: right" |3|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Турбина, Вреоци
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |4:2
|style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |3:3||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1
|style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0
|style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1 	

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!style="text-align: right" |4|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Змај Земун
|style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0
|style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |3:3||style="background: #C0FFC0;" |3:0
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0
|style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0	

|-	
!style="text-align: right" |5|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Колубара, Лазаревац
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |6:2
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |3:2
|style="background: #C0FFC0;" |4:3||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0
|style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |6:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |7:0
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |1:1   	

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!style="text-align: right" |6|| style="text-align: center" |  ||style="text-align: left" | Поштар, Београд
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |3:3||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #FFE4E1;" |0:4
|style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFE4E1;" |1:2   	

|-	
!style="text-align: right" |7|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Посавац, Бољевци	
|style="background: #C0FFC0;" |7:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;"|1:0
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFE4E1;" |2:3
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |6:0||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |6:1
|style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1   	

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!style="text-align: right" |8|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | ГСП Полет, Београд 	
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |0:2
|style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFFACD;" |3:3
|style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |3:1   	

|-	
!style="text-align: right" |9|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Полицајац, Београд	
|style="background: #FFE4E1;" |2:4||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |0:0
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |3:0
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1   	

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!10|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Локомотива, Железник	
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #FFE4E1;" |1:4||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |2:2
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |1:1    	

|-!	
!11|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Трудбеник, Београд 		
|style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |4:3||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!12|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Синђелић, Београд	
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |2:2
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |0:0
|style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |1:1   	

|-! 	
!13|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Сремчица СП Ласта, Сремчица	
|style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFE4E1;" |1:2
|style="background: #C0FFC0;" |4:3||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFE4E1;" |2:4||style="background: #FFE4E1;" |1:2
|style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;" |0:2
|style="background: #dcdbd6;" |XXX ||style="background: #C0FFC0;"|3:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |2:2
|style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #FFFACD;" |0:0   	

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!14|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | ОФК Уровци, Уровци	
|style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |2:3
|style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;" |0:2
|style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFE4E1;" |0:3

|-! 
!15|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Братство, Крњача
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |3:0
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFE4E1;" |0:5
|style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:0
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |0:0

|-! style="background:#F0F0F0;" 
!16|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | БСК, Батајница
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFFACD;" |3:3||style="background: #FFE4E1;" |1:2
|style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |3:2
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFFACD;" |0:0

|-! 
!17|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Палилулац Крњача, Београд
|style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFE4E1;" |0:2
|style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:1

|-! style="background:#F0F0F0;" 
!18|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | ОФК Жарково, Жарково	
|style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |3:1
|style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFE4E1;" |0:3
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|}
{| class="wikitable"  style="text-align:left; background:#dcdbd6;"
|| ||  || 	
|}

Статистика

|}

Позиције на табели по колима

Табела 

За сезону 2003/04.

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Београда - званични сајт
 Списак фудбалских клубова у Србији
 Фудбалски савез Србије и Црне Горе

Сезоне Београдске зоне у фудбалу
Сезона 2003/04. у српском фудбалу